Открытый чемпионат Мальорки по теннису 2018 () — 3-й розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых травяных кортах.

В 2018 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Санта-Понсе, Испания с 18 по 24 июня 2018 года. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала чемпионка турнира 2016 года Каролин Гарсия (№ 6 в мире на тот момент). Француженка в четвертьфинале проиграла Софии Кенин, попавшей на турнир через квалификацию. Под вторым номером посева сыграла Анжелика Кербер (№ 11 в мире), однако она тоже проиграла теннисистке из квалификации Алисон Риск уже в первом раунде. Прошлогодняя чемпионка Анастасия Севастова (№ 20 в мире) выступила под третьим номером посева и третий год подряд смогла сыграть в финале. На этот раз латвийская теннисистка проиграла немецкой теннисистке Татьяне Марии, для которой титул на Мальорке стал дебютным в одиночном разряде в основном туре. В основном турнире сыграла одна представительница России Светлана Кузнецова, которая в первом раунде проиграла Севастовой.

В парном разряде титул достался первым номерам посева Андрее Клепач и Марие Хосе Мартинес Санчес. В финале они переиграли обладательниц уайлд-кард Барбору Штефкову и Луцию Шафаржову. Для Мартинес Санчес титул стал вторым на местном турнире (до этого она победила в 2016 году в паре с Габриэлой Дабровски). Прошлогодние чемпионки Мартина Хингис и Чжань Юнжань не защищали свой титул.

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 11 июня 2018.

Особая категория теннисисток 
Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Лара Арруабаррена
  Марта Костюк
  Светлана Кузнецова
  Франческа Скьявоне

Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг (PR):
  Виктория Азаренко

Теннисистки, победительницы в квалификации (Q):
  София Кенин
  Юханна Ларссон
  Антония Лоттнер
  Ребекка Петерсон
  Алисон Риск
  Айла Томлянович

Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
  Виктория Кужмова
  Штефани Фёгеле

Соревнования

Одиночный турнир 
  Татьяна Мария обыграла  Анастасию Севастову со счётом 6-4, 7-5.
 Мария выиграла дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Севастова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Д. Коллинз
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Р. Петерсон
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А. Томлянович
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М. Линетт
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= А. Лоттнер
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. Соснович
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= С. Кузнецова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= А. Севастова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= К. Суарес
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Л. Арруабаррена
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= С. Стосур| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=7| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Вондроушова
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= П. Херцог| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= В. Кужмова
| RD1-score14-1=63
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А. Риск| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=6| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А. Кербер
| RD1-score16-1=7| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=1

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= Р. Петерсон
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А. Томлянович| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А. Лоттнер
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= А. Севастова| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Л. Арруабаррена
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= С. Стосур| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= П. Херцог
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= А. Риск| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= А. Томлянович
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= А. Севастова| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=
| RD3-team03= С. Стосур| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= А. Риск
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= А. Севастова| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= С. Стосур
| RD4-score02-1=61
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес''' обыграли  Барбору Штефкову /  Луцию Шафаржову со счётом 6-1, 3-6, [10-3].
 Клепач выиграла 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мартинес выиграла 1-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мальорки
 WTA Тур 2018
 Международная серия WTA
 Портал: Теннис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Испания
Теннис
Июнь 2018 года
2018